Spruce est un mot anglais signifiant épicéa ou épinette.

Patronyme 

 Richard Spruce (1817-1893), médecin et naturaliste britannique.

Toponyme

Spruce View, hameau du comté de Red Deer, en Alberta.
 Spruce Grove, cité de la banlieue d'Edmonton, en Alberta.
 Spruce Grove-Saint-Albert (auparavant Spruce Grove-Surgeon-Saint-Albert), circonscription électorale provinciale de l'Alberta.
 Spruce Woods, circonscription électorale provinciale du Manitoba.

L'Île Spruce,  île de l'archipel Kodiak dans l'État d'Alaska.
 Spruce Street Suspension Bridge, passerelle à San Diego, en Californie.
 Spruce Pine, ville du comté de Mitchell en Caroline du Nord.
 Spruce Tree House, structure troglodytique du comté de Montezuma dans le Colorado.
 Spruce Canyon Trail, sentier de randonnée du comté de Montezuma, dans le Colorado.
 Spruce Township, township du comté de Bates dans le Missouri.
 8 Spruce Street, gratte-ciel de New York.
 Le lac Spruce, lac dans le comté de Jackson, en Oregon.
 Spruce Knob, sommet de Spruce Mountain dans le comté de Pendleton, en Virginie-Occidentale.